Eugerda är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Frederik Vilhelm August Meinert 1890. Eugerda ingår i familjen Desmosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Eugerda